Nduguföreningen är en småskalig biståndsorganisation som verkar för bättre levnadsvillkor i området kring byn Kizaga i Tanzania. 

Nduguföreningen har fem huvudsakliga målområden: utbildning, miljövård, vattenförsörjning, hälso- och sjukvård samt landsbygdsutveckling. De konkreta insatserna består bland annat av fadderskap för utbildning, trädplantering, stöd till en kvinnogrupp, småföretagarseminarier, mikrokrediter och stöd för upprättande av en sjukstuga i området. Det sistnämnda projektet prioriteras sedan något år särskilt.

Nduguföreningens arbete bedrivs genom nära samarbete med lokalbefolkningen och deras proriteringar avgör biståndets inriktning. Lokalbefolkningen bidrar också med såväl kunskap och erfarenhet som konkreta arbetsinsatser. Nduguföreningen är politiskt och religiöst obunden.

Nduguföreningen bildades i januari 2002 i Olofström i Blekinge och har omkring 200 medlemmar (mars 2007).

Externa länkar
Officiell webbplats

Ideella organisationer
Biståndsorganisationer